Warszawa:
 Pałac Krasińskich (pałac Rzeczypospolitej) przy placu Krasińskich 5
 Pałac Krasińskich na Ursynowie przy ul. Nowoursynowskiej 166
 Opinogóra Górna:
 Pałac Krasińskich w Opinogórze
 Ukraina:
 Pałac Krasińskich w Dunajowcach